Cao Bằng (provincie) - een provincie in Vietnam
Cao Bằng (thị xã) - een stad in Vietnam